Lodewijk Filips (Madrid, 25 augustus 1707 — aldaar, 31 augustus 1724) was in 1724 koning van Spanje. Hij was de oudste zoon van Filips V en Maria Louisa van Savoye, dochter van Victor Amadeus II van Sardinië.

In 1722 trad hij in het huwelijk met Louise Elisabeth, dochter van Filips II van Orléans. Hij besteeg de troon op 16-jarige leeftijd toen zijn vader op 14 januari 1724 te zijnen gunste troonsafstand deed, maar stierf nog op 31 augustus van datzelfde jaar aan de pokken. Hierna aanvaardde Filips V opnieuw de troon. Dit "bliksemkoningschap" was zinloos door zijn korte duur en vooral omdat het niet echt werd geregeerd vanuit Madrid (waar het hof van Lodewijk I was), maar vanuit het Koninklijk Paleis van San Ildefonso in Segovia, vanuit het parallelle hof van Filips V en zijn vrouw Elisabetta Farnese (in Spanje bekend als Isabel de Farnesio).

Lodewijk Filips werd na zijn dood bijgezet in de basiliek van het Escorial, vlak bij de stad San Lorenzo de El Escorial.

Voorouders 

Huis Bourbon (Spanje)
Koning van Spanje
Spanje, L